Оксид молибдена — неорганические соединения металла молибдена и кислорода:

 Оксид молибдена(III) 
 Оксид молибдена(IV) 
 Оксид молибдена(V) 
 Оксид молибдена(VI)